Middleby steht für:

 Robbie Middleby, Fußballspieler aus Australien
 Middleby Auto Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller